Diktator steht für:

 Römischer Diktator, ein politisches Amt für Ausnahmen und Notsituationen in der Römischen Republik
 im modernen Sinn ein unumschränkter Machthaber in einer Diktatur (Alleinherrscher)

Siehe auch:

 Der Diktator
 Der Diktator (Oper)
 Der große Diktator
 Dictator